Time and Tide – cortometraggio del 1916 diretto da B. Reeves Eason
Time and Tide – film tv australiano del 1999
Time and Tide – documentario del 2000 diretto da Peter B. Hutton
Time and Tide - Controcorrente (Shun liu ni liu) – film del 2000 diretto da Tsui Hark
Time and Tide – film del 2006 diretto da Michael Carvaines